Владимир Васильевич Андреев:
 Андреев, Владимир Васильевич (род. 1949) — генерал-лейтенант.
 Андреев, Владимир Васильевич (род. 1968) — легкоатлет.